Vervoersmiddelen
Stephenson's Rocket, de stoomlocomotief waarmee George Stephenson een wedstrijd en verschillende contracten won
Historische motorfietsmerken
Rocket (Japan), een Japans historisch motorfietsmerk
Rocket (Napels), een Italiaans historisch motorfietsmerk
een Amerikaans historisch motorfietsmerk; zie Columbus (Verenigde Staten)

Andere
Rocket (platenmaatschappij), een Nederlandse platenmaatschappij
een personage uit de film Sucker Punch (zie aldaar)
Rocket (attractie), een attractie voor pretparken van het bedrijf Funtime waarin bezoekers op grote hoogte worden rondgeslingerd aan staalkabels
Rocket (Mud), een single van Britse glamrockband Mud uit 1974

Personen met de achternaam Rocket
Charles Rocket, een Amerikaans acteur